Пи́тер Уо́лтон (; родился 10 октября 1959 года) — английский футбольный арбитр. С 2003 по 2012 год обслуживал матчи Премьер-лиги.

Карьера 
Уолтон начал судейскую карьеру в 1986 году. С 1993 года начал работать ассистентом главного арбитра в Футбольной лиге, а с 1994 года — в Премьер-лиге.

В 1996 году Уолтон был помощником главного арбитра на финальном матче Кубка Англии на «Уэмбли», в котором «Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль».

В 1998 году Уолтон был включён в список судей Футбольной лиги и начал судить матчи в этом турнире. В 2003 году был включён в «Избранную группу судей».

25 октября 2003 года отсудил свой первый матч в Премьер-лиге в качестве главного арбитра. Это была игра между «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Лестер Сити» на стадионе «Молинью».

В 2008 году Уолтон был назначен главным арбитром на матч Суперкубка Англии, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Портсмут». В этом матче он показал три жёлтые карточки.

В 2009 году Уолтон подвергся критике за решение поставить пенальти в ворота «Бирмингем Сити» в матче с «Ливерпулем», когда Давид Н’Гог симулировал нарушение правил и «нырнул» в штрафной, что подтвердили видеоповторы после матча. Однако после рассмотрения инцидента специальной комиссией Уолтон был оправдан.

В марте 2011 года, обслуживая матч между «Бирмингем Сити» и «Эвертоном» на «Гудисон Парк», Уолтон показал игроку «Бирмингема» Джордану Матчу невидимую жёлтую карточку. Зафиксировав нарушение правил, Уолтон не нашёл в своих карманах карточек, и, чтобы не останавливать встречу, показал игроку воображаемую карточку, подняв в воздух пустую руку.

Последний матч, который Уолтон отработал в Премьер-лиге, состоялся 31 марта 2012 года, когда «Эвертон» со счётом 2:0 переиграл «Вест Бромвич Альбион».

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль на Refworld.com 
 Статистика на Soccerbase.com 

Футбольные судьи Англии